Charles Morrow est un nom pouvant désigner:

Charles William Morrow (1897-1980), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1956), homme politique américain de l'Illinois

Voir aussi
 (né en 1942), artiste sonore américain

Morrow, Charles